Benfe ist ein geographischer Name im Rothaargebirge, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

 Benfe (Erndtebrück), Gemeindeteil von Erndtebrück
 Benfe (Eder), rechter Zufluss der Eder in Erndtebrück